Котовська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Котовська сільська рада — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Котовська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район